GSC steht für:
 Geological Survey of Canada
 Gleichstellungs-Controlling
 Guide Star Catalog, Sternkatalog
 Gunsmith Cats, Manga-Serie
 Gymnasium St. Christophorus in Werne
 Google Search Console
 Gascoyne Junction Airport (IATA-Code), Flugplatz von Gascoyne Junction (Western Australia), Region Gascoyne (Western Australia), Western Australia
GSC Gameworld, ukrainischer Spieleentwickler

GSC als Abkürzung für Sportvereine:
 Geestemünder SC in Bremerhaven
 Goslarer SC 08
 Grazer SC Straßenbahn
 Greifswalder SC

gsc stand für:
 Gaskognische Sprache, zugunsten des ISO-639-3-Codes oci (Okzitanische Sprache) zurückgenommener ISO-Code

Abkürzung